

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 1 podstawowa
 Garbacz – część wsi Ropica Polska w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Garbacz – część wsi Stróżówka w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Garbacz – część wsi Zagórzany w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Garbacz – przysiółek wsi Sylczno  w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Parchowo
 Garbacz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Waśniów

Inne 
 Garbacz (594,6 i 596,0 m n.p.m.) – wzniesienie w Krzeszowskich Wzgórzach, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Czarny Bór
 Garbacz (41,0 m n.p.m.) – wzniesienie na Równinie Pyrzyckiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w granicach miasta Stargard
 Garbacz – struga, dopływ Prosny

Zobacz też 
 Dionizy Garbacz, Filip Garbacz
 Władysław Garbaty
 garbacz hełmiasty